Эка Басунга Локонда «Эмиль» Мпенза (; 4 июля 1978, Брюссель, Бельгия) — бельгийский футболист, нападающий. Выступал в сборной Бельгии. Родился в семье выходцев из ДР Конго, но получил бельгийское гражданство и стал одним из лучших бельгийских футболистов начала 2000-х.

Карьера

Клубная 
Мпенза начинал карьеру в «Кортрейке», где уже играл его старший брат Мбо. Затем они перешли в «Мускрон», где вместе отыграли один сезон, и в льежский «Стандард», где вместе отыграли два сезона. Только в 2000 году их пути разошлись, когда Эмиль отправился в немецкий «Шальке 04», а Мбо — в лиссабонский «Спортинг».

Через три года Мпенза вернулся в «Стандард», но в 2004 году за 2,5 миллиона евро перешёл в «Гамбург». В январе 2006 года его новым клубом стал катарский «Эр-Райян».

14 февраля 2007 года Мпенза перешёл в «Манчестер Сити». Дебют состоялся в матче против «Уигана», а 17 марта в матче против «Мидлсбро» он забил первый гол за «Сити».

2 сентября 2008 года бельгиец, тогда свободный агент, подписал 1-летний контракт с английским клубом «Плимут Аргайл». 13 сентября 2008 года он дебютировал за клуб в матче против «Норвич Сити». Первый гол за «Плимут Аргайл» Мпенза забил 8 ноября 2008 года в матче против «Чарльтон Атлетик».

В 2009 году Мпенза подписал контракт сроком на один год со швейцарским «Сьоном».

4 августа 2010 года Мпенза подписал контракт с азербайджанским клубом «Нефтчи». Он покинул клуб в январе 2012 года.

В сборной 
Мпенза дебютировал за сборную Бельгии в феврале 1997 года в матче против сборной Северной Ирландии. В составе сборной играл на чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года, где забил победный гол в первом матче сборной Бельгии против сборной Швеции, но пропустил чемпионат мира 2002 года из-за травмы.

Достижения

Командные 
 «Шальке 04»
 Обладатель Кубка Германии (2): 2000/01, 2001/02

 «Гамбург»
 Обладатель Кубка Интертото: 2005

 «Нефтчи»
 Чемпион Азербайджана (2): 2010/11, 2011/12

Личные 
 Лучший темнокожий футболист чемпионата Бельгии («Belgian Ebony Shoe»): 1997
 Лучший молодой футболист Бельгии: 1997
 Лучший молодой футболист Бельгии в зарубежном чемпионате: 2000

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на Fussballdaten.de
 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Кортрейк»
Игроки ФК «Мускрон»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Эр-Райян»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку